El Moralillo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Moralillo, Tantoyuca, 
 El Moralillo, Tlalixcoyan, ort, 
 El Moralillo, Puebla, ort, Tecamachalco, 

Robotskapade Mexikoförgreningar